Bratcher ist der Familienname folgender Personen:
 Clifton Rhodes Bratcher (1917–1977), US-amerikanischer Bundesrichter aus Kentucky
 Twila Bratcher, US-amerikanische Malakologin

Siehe auch:
 Bretscher